Таддеи () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Таддеи, Джузеппе (; 1916—2010) — итальянский оперный певец (баритон).
 Таддеи, Родриго (; род. 1980) — итальянский футболист бразильского происхождения.
 Таддеи, Роза (; 1799—1869) — итальянская актриса и поэтесса.

См. также 
 Тондо Таддеи — круглый мраморный барельеф, созданный Микеланджело ок. 1504 −1506 гг. для Таддео Таддеи.